Бланско:

 Бланско — город на востоке Чешской Республики.
 Бланско — один из 7 районов Южноморавского края Чешской Республики.
 «Бланско» — чешский футбольный клуб.